Problem
Problem odlučivanja
Šahovski problem
Problem (šahovska revija)